Эребру ():

Топоним 

 Эребру — город в Швеции.
 Эребру — лен в Швеции.
 Эребру — аэропорт в Швеции.

В спорте 
 «Эребру» — шведский футбольный клуб.
 «Эребру» — шведский хоккейный клуб.
 «Эребру» — шведский клуб по хоккею с мячом.